Comunas da França
Corbère — nos Pirenéus Orientais, Occitânia
Corbère-les-Cabanes — nos Pirenéus Orientais, Occitânia
Corbère-Abères — nos Pirenéus Atlânticos, Nova Aquitânia

Desambiguações de topônimos